Монтане́р () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6422. Всего в кантон Монтанер входили 15 коммун, из них главной коммуной являлась Монтанер.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2633 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Монтанер на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи